Le mot latin fatum, qui signifie destin, a donné en français les concepts de fatalisme et fatalité.
Fatum op.77 est une fantaisie symphonique composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Fatum est le titre d'une série de bande dessinée.
Fatum, hameau néerlandais de la commune de Franekeradeel, en Frise.
Fatum (1991) est le titre d'un court-métrage de Pascal Stervinou.

 « Fatum » est le titre d’un morceau de Pachy (2020) issu de l’EP « Extinction ». 

Homonymie de titre